Шаббат может означать:

 Шаббат — в иудаизме суббота, седьмой день недели, в который Тора (Пятикнижие) предписывает воздерживаться от работы.
 Шаббат (трактат) — первый трактат в разделе Моэд (о праздниках) Мишны; излагает законы о субботнем отдыхе.

См. также 
 Суббота в христианстве
 «Black Sabbath»